Gróa, een Völva uit de Noordse mythologie
Grøa, een plaats in de Noorse gemeente Sunndal, provincie Møre og Romsdal